Container har flere betydninger:

Container kommer af det engelske Contain der betyder indeholde og betyder, direkte oversat fra engelsk, en beholder.

I Danmark bruges ordet i følgende sammenhænge:

 Affaldscontainer – skraldebøtter og store containere der flyttes med lastbil
 ISO-container – også benævnt "Skibscontainer", speciel type container designet til international transport med standardmoduler på skib, bane og lastbil
 Indsamlingscontainer – Container til tøjindsamling for UFF, Røde Kors og tilsvarende organisationer
 Container-klasse – Objekter og datastrukturer, som bruges inden for computerprogrammering
 Container (film) – film fra 2006 af svenskeren Lukas Moodysson

Datalogi
 Digital container format
 Container (virtualisering)